Un serment est une promesse solennelle ou la confirmation solennelle d'une déclaration.

Le terme peut aussi désigner :

Toponymes 
 Rivière Serment, un affluent de la rivière Kinojévis, coulant dans Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.

Œuvres 
 Serment, chanson de Mami Kawada ;
 Serments (1931), un film de Henri Fescourt.

Autres 
 Serment, parti politique tchèque.